Туманность У́гольный Мешо́к (), также Южный Угольный Мешок () или просто Угольный Мешок (), также TGU H1867, устар. Чёрное Магелланово Облако — тёмная туманность, расположенная в созвездии Южного Креста. Экваториальные координаты — , . Приблизительные размеры — 6,7°×5,0°, форма — иррегулярная(ir), площадь — . Расстояние до туманности — около . Это хорошо заметная тёмная туманность в небе, впервые упомянутая испанским мореплавателем Висенте Яньес Пинсоном () в 1499 году, позже, появляется в Каталоге 1850 года, легко видимая невооружённым глазом как тёмное пятно, заслоняющее короткий участок звёзд Млечного Пути при пересечении ими самой южной области неба, к востоку от Акрукса (Альфа Южного Креста, , сокр. α Cru), который является яркой, южной путеводной звездой Южного Креста.

Эта тёмная туманность занимает бóльшую часть юго-восточного угла протяжённой части созвездия Южный Крест и находится на внешней стороне прямой между звёздами Акрукс и Бекрукс, но ближе к Акруксу, на расстоянии 180 парсек (590 св. лет) от Земли.

Галерея

В культуре 

Туманность Угольный Мешок упоминается в оригинальном сериале «Звёздный путь», в сериях: «Иммунный синдром» и «Пусть это будет полем последней битвы», а также в фильме «Космическая одиссея 2001 года» Артура Кларка.

В книге «Зачумлённый корабль» из серии «Королева Солнца», Андрэ Нортон несколько персонажей клянутся «…вытяжным тросом Угольного Мешка!»

Угольный Мешок занимает видное место в научно-фантастическом романе Ларри Нивена и Джерри Пурнеля «Мошка в зенице Господней» и его продолжениях «Хватательная рука» и «Утиес».

Также Генри де Вер Стэкпул описал Угольный Мешок в своём романе «Голубая лагуна» (1908), как Лестранж наблюдает её с палубы «Нортумберлэнда»: «На Млечном Пути, близ Южного Креста, виднеется грозная закруглённая бездна — Угольный Мешок. Она так сильно напоминает тёмную пещеру, что при виде её у человека с воображением мутится в голове. Для невооружённого глаза она черна и уныла, как смерть, но взгляни в телескоп, и увидишь мириады прекрасных звёзд…».

Угольный Мешок упоминается в сериале «Футурама», в серии «Ад — это другие роботы».

В фильме «Ночь на Галактической железной дороге» и в оригинальной детской сказке, на которой он основан, путешествие героя Кампанеллы заканчивается тем, что он отправляется в туманность Угольный Мешок.

В повести Брайана Дж. Кларка «Экспедитор» мир таинственных башен и изучающих их инопланетян обнаруживается «за Угольным Мешком».

В игре Elite: Dangerous туманность Угольный Мешок представлена двумя частями: бóльшая часть туманности обозначена как «Coalsack», в которой находятся системы обозначенные префиксом «Musca Dark Region», а меньшая часть представлена тёмной областью «Coalsack Dark Region», в которой нет звёзд.

В романе Эдмонда Гамильтона «Звёздные короли», Угольный Мешок является домом Лиги тёмных миров, самой могущественной военной диктатуры в Галактике.

В серии «Заклинатель» Терри Манкура, Угольный Мешок и то, как его тень заслоняет вымышленный мир Калидор от излучения Хокинга, испускаемого сверхмассивной чёрной дырой в центре галактики, позволяет существовать магии.

Часть событий фильма «Кровь Машин» 2019 года выпуска, режиссёра Сета Икермана, происходит в туманности Угольный Мешок, где расположена огромная свалка погибших космических кораблей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Тёмные туманности
Объекты Колдуэлла